Anthony Crane (nascido em 28 de março de 1963, em Hartford) é um ator pornográfico norte-americano.

Prêmios e indicações
 2000 AVN Award venceu – Best Non-Sex Performance (Double Feature! - Wicked Pictures)
 2002 AVN Award venceu – Best Actor, Filme (Beast - Sin City Films)

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Hartford